

Pb 
 Ołów – pierwiastek chemiczny,
 Petabit – jednostka ilości informacji używana w informatyce;

Zobacz też 
 PB